Eucasphaeria är ett släkte av svampar. Eucasphaeria ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Eucasphaeria